Die Herrschaft Sonnenberg ist ein historisches Territorium
 im Thurgau, Schweiz, siehe Schloss Sonnenberg
 in Vorarlberg, Österreich, siehe Grafschaft Sonnenberg